Палица може бити:
 палица у општем значењу
 диригентска палица
 штафета
 жонглерска палица
 бејзбол палица